Il doppio del torneo di tennis Hamilton Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Neville Godwin e Michael Hill che hanno battuto in finale Michael Joyce e Jim Thomas 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  Michael Hill (Campioni)
 Paul Kilderry /  Grant Silcock (semifinali)

 Michael Joyce /  Jim Thomas (finale)
 Barry Cowan /  Dejan Petrović (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamilton Challenger 2000